Isabel do Brasil  —  2ª princesa imperial do Brasil, filha do imperador D. Pedro II
 Isabel de Orléans e Bragança  —  princesa do Brasil e condessa de Paris, filha do príncipe Pedro de Alcântara
 Princesa Isabel (Paraíba)  —  município do estado da Paraíba
 Protegidos da Princesa Isabel  —  escola de samba de Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul

Desambiguações de topônimos
Isabel